Polytechnik steht für:

Polytechnischen Unterricht bzw. Arbeitslehre
Polytechnique, ein kanadisches Filmdrama aus dem Jahr 2009
VEB Polytechnik, ehemaliger Volkseigener Betrieb

Siehe auch:

 Technische Universität und Technische Hochschule (englische Bezeichnung u. a. polytechnic university)
Polytechnische Oberschule
 Polytechnische Schule (Begriffsklärung)
 Polytechnic Marathon
 Polytechnikum, historische Ingenieurschulen
 Alle Wikipedia-Seiten mit dem Präfix Polytech